Osoby o tym nazwisku:
 Carl Enckell – fiński polityk i dyplomata
 Oscar Enckell – rosyjski wojskowy